Belcourt est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christi Belcourt (1966-), artiste canadienne ;
 Georges-Antoine Belcourt (1803-1874), missionnaire canadien ;
 Napoléon Antoine Belcourt (1860-1932), député franco-ontarien au Canada ;
 François Auguste Thisbé de Belcourt, militaire et aventurier français du .

Toponyme 

 Belcourt, municipalité du Québec située dans la MRC de La Vallée-de-l'Or en Abitibi-Témiscamingue ;
 Belcourt, ancien nom de Belouizdad, commune de la wilaya d'Alger en Algérie, mais aussi quartier populaire et surtout révolutionnaire de la ville d'Alger ;
 Belcourt, census-designated place située dans le comté de Rolette, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Patronyme canadien
Patronyme français